Никола́й Никола́евич Зу́бов:
 Зубов, Николай Николаевич (?—1881) — капитан-лейтенант, участник русско-турецкой войны 1877—1878 годов и Ахал-Текинского похода.
 Зубов, Николай Николаевич (1826—1890) — русский драматический актёр.
 Зубов, Николай Николаевич (1885—1960) — русский и советский инженер-контр-адмирал, профессор, океанолог, полярный исследователь.
 Зубов, Николай Николаевич — мэр Вологды. Зубов, Николай Николаевич — Ковенский губернский предводитель дворянства